Bernard Berrou (1949-), écrivain français
Claude Berrou (1951-), chercheur français en électronique et informatique
Gwen Berrou, actrice belge
Jean-Hugues Berrou (1966-), photographe, vidéaste et auteur français
Jean-Maxence Berrou (1985-), pentathlonien français
Pierre-Jean Berrou (1930-), historien français

Voir aussi
 
Patronyme français